Die Liste der Flüsse in Neuseeland gibt eine Übersicht über alle permanent wasserführenden Flüsse in Neuseeland.

Die Fließgewässer in Neuseeland werden je nach Größe und bei kleineren Fließgewässern noch entsprechend der sprachlichen Herkunft der europäischen Einwanderer unterschiedlich bezeichnet. Da die Flüsse für die  von besonderer Bedeutung waren, existieren teilweise zu den europäisch geprägten Namen auch noch die der Ureinwohner des Landes.

Alle größeren Fließgewässer tragen zu ihrem Namen den Zusatz „“, der dem Namen mit einer Leerstelle angefügt wird, z. B. „ “. Kleinere Fließgewässer tragen den Zusatz , ,  oder . In dieser Liste werden bevorzugt nur die Flüsse Neuseelands gelistet, es sei denn, zu einem kleineren Fließgewässer wurde wegen der besonderer Bedeutung des Gewässers ein Artikel verfasst. In diesen Fällen sind diese Gewässer hier ebenfalls zu finden.

Liste der Flüsse in Neuseeland 
 Die Liste ist alphabetisch sortiert, kann aber nach Bedarf nach den Kriterien der anderen Spalten der Tabelle sortiert werden.
 Die Spalte „I“ listet die Einträge nach N = Nordinsel, S = Südinsel, R = Stewart Island / Rakiura, C = Chatham Islands, O = Offshore Inseln

Neuseeland
!